Katarakt (lateinisch cataracta, von griechisch καταρράκτης katarrháktēs „Wasserfall“ bzw. attisch καταρρήγνυσθαι katarrhégnysthai „herabstürzen“) steht für:

 Katarakt (Medizin), den grauen Star (Linsentrübung des Auges)
 Katarakt (Technik), eine Regelvorrichtung an Dampfmaschinen
 Stromschnelle, schnell und reißend fließender Flussabschnitt

Siehe auch:

 Cataract